Digitalizace (z angl. digital, číslicový) má v češtině více významů:

 Digitalizace signálu – převod analogového (spojitého) signálu (např. hlasový projev) do nespojité posloupnosti digitálních (číselných) údajů.
 Digitalizace televizního a rozhlasového vysílání – přechod z přenosu analogového televizního nebo rozhlasového signálu na digitální, který proběhl nebo probíhá ve většině zemí světa.
 Ochrana digitálních dokumentů – jejím prvním krokem je převod knih, dokumentů, zvukových a obrazových nahrávek do digitálního tvaru.
 digitalizace světa – informační věk

Související články 
 Digitální ekonomika
 Digitální karta